F11, F-11 ou F.11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Grumman F-11 Tiger,  avion de chasse américain ;
 F 11, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Fokker F.11, hydravion à coque du constructeur utilisé par l'United States Army Air Corps.

Informatique 
 , onzième touche de fonction d'un clavier informatique ;
 Fedora11, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, d'après la classification internationale des maladies.

Transport

Véhicules 
 Alfa Romeo F11, un modèle de fourgon du constructeur italien Alfa Romeo ;
 BMW Série 5 (F11), sixième génération de la BMW Série 5.

Routes 
  Route forestière F11, nom anciennement utilisé pour décrire l'Autoroute A81 en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres